Автодром Сильверстоун () — трасса, расположенная недалеко от деревни Силверстон в Нортгемптоншире, Великобритания. Это самая известная британская трасса, принимающая Гран-при Великобритании в классе Формулы-1, c  года по сегодняшний день. Также, на автодроме проводится Международный Трофей BRDC (BRDC International Trophy), прежде одна из главных гонок, не входящих в чемпионат мира Формулы-1. На этой же трассе в 2020-м году прошло Гран-при 70-летия Формулы-1.

История 
Автодром Сильверстоун находится в графствах Нортгемптоншир и Бакингемшир, примерно равноудалённо от городов Милтон Кейнс и Нортгемптон. Трасса была проложена на основе аэродрома для бомбардировщиков Второй мировой войны, RAF Сильверстоун, построенного в 1943 году. Три взлётно-посадочных полосы лётного поля, в классическом формате аэродрома Второй мировой войны, лежат в пределах трассы.

Вначале гонки проходили непосредственно на взлётно-посадочных полосах, но с 1949 года было решено использовать для трассы периметр лётного поля. На этом варианте трассы прошли Гран-при Великобритании 1950 и 1951 годов. Затем, линию «старт-финиш» перенесли с прямой «Farm» («Farm Straight») на прямую между поворотами «Woodcote» и «Copse». В таком виде конфигурация автодрома просуществовала до 1975 года.

В 1975 году была сделана шикана в повороте «Woodcote». В таком виде трасса просуществовала до 1987 года, когда изменению подвергся поворот «Bridge», и была самой скоростной в календаре чемпионата Формулы-1. На Гран-при Великобритании 1985 года Кеке Росберг проехал в квалификации круг за 1:05,591, показав среднюю скорость 258,983 км/ч. Эта средняя скорость являлась самой высокой на круге в Формуле-1 до 2002 года (когда на квалификации в Монце Хуан Пабло Монтойя проехал круг со средней скоростью 259,828 км/ч).

В целях безопасности и снижения скоростей, автодром подвергся большой модернизации перед гонкой 1991 года. В результате, этот Гран-при стал одним из самых незабываемых, и победу в нём одержал, к полному восторгу болельщиков, Найджел Менселл.

Из-за устаревшей инфраструктуры автодрома Гран-при Великобритании 2010 года планировалось провести в Донингтоне, однако там не уложились в сроки строительства и гонку принял обновлённый к тому времени Сильверстоун.

17 мая 2011 года трасса получила новый комплекс боксов и паддока, названный — «Крыло» и расположенный между поворотами «Club» и «Abbey».

«Лицом» трассы в Гран-при Великобритании является Мисс Великобритания 2008, Джемма Дон Гарретт.

Рекорды трассы в Формуле-1 
Рекорды трассы в современной конфигурации:

 V10
 рекорд круга в квалификации — 1:18,233 (2004, Кими Райкконен)
 рекорд круга в гонке — 1:18,739 (2004, Михаэль Шумахер)
 V8
 рекорд круга в квалификации — 1:19,152 (2007, Фернандо Алонсо (McLaren))
 рекорд круга в гонке — 1:20,638 (17 круг, 2007, Кими Райкконен (Ferrari))

Конфигурации 
Конфигурация трассы была 11 раз изменена.

Наименование поворотов и прямых

Победители Гран-при Великобритании на трассе Сильверстоун 

**# — порядковый номер Гран-при Великобритании, входивших в чемпионат мира Формулы-1.

Победитель Гран-при 70-летия Формулы-1 на трассе Сильверстоун

Примечания

Ссылки 
 Автодром
 Гоночный клуб Сильверстоуна
 Гран-при Великобритании — Информация о трассе
 Google Maps и автодром на Google Maps.

Сильверстоун
Трассы Супербайка
Трассы DTM
Гран-при Великобритании
Гоночные трассы Великобритании
Спортивные сооружения Англии
Гран-при 70-летия